Арка́дий Тишко́в: Тишков, Аркадий Александрович (род. 1950) — советский и российский географ, биогеограф, специалист в области охраны природы.
 Тишков, Аркадий Иванович (1920—2000) — советский и российский учёный в области аэродинамики и аэрогазодинамики.